Perryman ist der Familienname folgender Personen:

 Denzel Perryman (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kevin Perryman (* 1950), britischstämmiger Lyriker, Maler, Übersetzer, Herausgeber und Verleger
 Michael Perryman (* 1954), britischer Astronom
 Steve Perryman (* 1951), englischer Fußballspieler und -trainer
 Willie Perryman, bürgerlicher Name von Piano Red (1911–1985), US-amerikanischer Bluesmusiker